Аналекты ( — «вычитанное», «подобранное») — собрание цитат, высказываний, ссылок, мелких стихотворений.

 В европейской традиции «Аналектами Конфуция» называются «Беседы и суждения» (Лунь Юй).
 Analecta Bollandiana — журнал критической агиографии, издаваемый обществом болландистов.

Ссылки